Steamboat House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Steamboat House (Arkansas), ID-Nr. 75000420
 Steamboat House (Louisiana), ID-Nr. 79001066